Тарту — місто в Естонії, повітовий центр.
 Тарту — муніципалітет в Естонії, у складі повіту Тартумаа. Утворений 2017 року.
 Тарту — закритий військовий аеродром у повіті Тартумаа, Естонія.
 Тарту — аеропорт за 9.5 км на північний захід від центру міста Тарту, Естонія.
 Тарту — колишня волость в Естонії, у складі повіту Тартумаа. Скасована 2017 року.
 Тарту — волость в Естонії, у складі повіту Тартумаа. Утворена 2017 року.
 «Тарту Юлікоол/Рок» — естонський баскетбольний клуб з Тарту.
  (або «Тарту СК 10») — естонський футбольний клуб з Тарту.